Guerra di indipendenza lettone
 Indipendenza del 1991 – col crollo dell'Unione Sovietica